

Patronyme 

 Adolf Mayer (1843-1942), chimiste agricole allemand ;
 Albrecht Mayer (né en 1965), hautboïste allemand ;
 Alexandre Mayer (né en 1998), coureur cycliste mauricien ;
 Alois Mayer (1855-1936), sculpteur allemand
 André Mayer (1875-1956), physiologiste français ;
 Arno J. Mayer (né en 1926), historien américain ;
 August L. Mayer (1885-1944), historien de l'art allemand ;
 Auguste Étienne François Mayer (1805-1890) dessinateur et lithographe français ;
 Bernadette Mayer (1945-2022), poète, écrivaine, éditrice et artiste plasticienne américaine ;
 Bronwyn Mayer (née en 1974), joueuse de water-polo australienne ;
 Carl Mayer (1894-1944), scénariste autrichien ;
 Charles Mayer (1882-1972), boxeur américain ;
 Charles Léopold Mayer (1881-1971), scientifique et philosophe français ;
 Chloé Mayer (née en 1997), joueuse française de volley-ball ;
 Christian Mayer (né en 1972), skieur alpin autrichien ;
 Christian Mayer (1719-1783), physicien tchèque ;
 Colin Mayer (1962-2009), coureur cycliste mauricien ;
 Constance Mayer (1776-1821), peintre français ;
 Daisy von Scherler Mayer (1966-), réalisatrice et scénariste américaine ;
 Daniel Mayer (1909-1996), homme politique français ;
 Dora Mayer (1868-1959), militante, essayiste et intellectuelle péruvienne ;
 Eberhard Mayer (1937-2005), médecin et musicien allemand ;
 Else Mayer (1891-1963), féministe et nonne allemande, fille de Victor Mayer ;
 Émile Mayer (1851-1938), officier supérieur français, connu pour ses idées sur la mécanisation des armées modernes, notamment sur le rôle prépondérant que devaient jouer l'aviation et les véhicules blindés, idées qui inspirèrent Charles de Gaulle ;
 Emilie Mayer (1812-1883), compositrice allemande ;
 Eugène Mayer (1843-19??), patron de presse français ;
 Ernest Léopold Mayer et son frère Louis-Frédéric, photographes de Napoléon III ;
 Florian Mayer (né en 1983), joueur de tennis allemand ;
 Francis Mayer (1950-2006), homme d'affaires français ;
 Georg Mayer (1973-), député européen autrichien ;
 Gerhard Mayer (né en 1980), athlète autrichien ;
 Gil Mayer (1930-2015), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gilbert Mayer (né en 1934), danseur et professeur de danse suisse ;
 Guido Mayer (1891-1945), alpiniste autrichien ;
 Gustav Mayer (1871-1948), historien allemand ;
 
 Helmut Mayer (né en 1966), skieur alpin autrichien ;
 Helene Mayer (1910-1953), escrimeuse allemande ;
 Henri Mayer (1878-1955), coureur cycliste allemand ;
 Ingrid Mayer (19?-), professeure française de lettres classiques, musicologue et flûtiste ;
 Irene Mayer Selznick (1907-1990), productrice américaine ;
 Jacob Mayer (1813-1875), industriel et un inventeur allemand ;
 James Mayer (1920-1944), agent secret mauricien ;
 Jane Mayer (née en 1955), journaliste d'enquête et écrivain américain ;
 Jean Adam Mayer (1748-après 1807), général de division français ;
 Jean-François Mayer (né en 1957), historien des religions et traducteur suisse ;
 Jean-Philippe Mayer (né en 1980), producteur artistique français ;
 Johann Friedrich Mayer (1650-1712), théologien luthérien allemand ;
 Johannes Mayer (1893—1963), General der Infanterie allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 John Clayton Mayer (né 1977), guitariste américain de musique pop ;
  (19?-), psychologue ayant proposé la notion d'intelligence émotionnelle en 1990 ;
 Joseph Mayer (1808-1883), sculpteur bavarois ;
 Joseph Sébastien Mayer (1763-1834), général de brigade français ;
 Julius Robert von Mayer (1814-1878), médecin et physicien allemand ;
 Kevin Mayer (1992-), athlète français ;
 Klaus Mayer (1923-2022), prêtre catholique allemand ;
 Leonardo Mayer (né en 1987), joueur de tennis argentin ;
 Louis B. Mayer (1885-1957), producteur américain ;
 Marcel Mayer (1918-2011), sculpteur français ;
 Maria Goeppert-Mayer (1906-1972), physicienne américano-allemande ;
 Marissa Mayer (née en 1975), informaticienne et chef d'entreprise américaine ;
 Matthias Mayer (né en 1990), skieur alpin autrichien ;
 
 Mihály Mayer (1933-2000), joueur hongrois de water-polo ;
  (né en 1941), évêque catholique hongrois ;
 Nicolas Mayer-Rossignol (né en 1977), homme politique français ;
 Nonna Mayer (née vers 1950), politologue et sociologue française ;
 Octav Mayer (1895-1966), mathématicien et universitaire roumain ;
 Otto Mayer (1846-1924), juriste allemand ;
 Pat Mayer (né en 1961), joueur de hockey sur glace américain ;
 Paul Augustin Mayer (1911-2010), cardinal catholique ,
 
 René Mayer (1895-1972), homme politique français ;
 
 Rupert Mayer (1876-1945), prêtre jésuite allemand ;
 Sandy Mayer (né en 1952), joueur de tennis américain ;
 Simone Mayer, (1920-2006) professeur d'hématologie ;
 Sylvie Mayer (1946-), chercheuse en biologie, parlementaire européenne communiste (1979-1994) ;
 Tanja Mayer (née en 1993), athlète et bobeuse suisse ;
 Tobias Mayer (1723-1762), mathématicien et astronome allemand ;
 Travis Mayer (né en 1982), skieur acrobatique américain ;
 Victor Mayer (1857-1946), orfèvre et entrepreneur allemand ;
 Walther Mayer (1887-1948), mathématicien autrichien ;
 William Mayer (1874-1923), homme politique et diplomate allemand.

Toponyme 

Mayer, census-designated place de l'Arizona ;
Mayer, ville américaine située dans le comté de Carver, dans l’État du Minnesota.
Gobernador Mayer, localité rurale argentine située dans le département de Güer Aike, dans la province de Santa Cruz.

Entreprises 
 Metro-Goldwyn-Mayer, compagnie américaine spécialisée dans le cinéma ;
 Oscar Mayer, entreprise américaine spécialisée dans l'alimentaire ;
 Privatbrauerei Gebr. Mayer, brasserie à Oggersheim, quartier de la ville allemande de Ludwigshafen.

Autres 
 Gouvernement René Mayer (1953) ;
 Relation de Mayer, formule de thermodynamique.
 Fonction de Mayer-f, en physique statistique

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme lorrain
Patronyme anglais
Patronyme juif